Baturono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Baturono, Jawa Tengah, by, 
 Baturono, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar